
Molekulska formula -{C9H13N3O5}- se može odnositi na:

 Citidin
 Citarabin